Lauris Dārziņš (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Alors qu'il évolue avec les équipes de jeunes du Lukko Rauma, il est choisi au neuvième tour en  du repêchage d'entrée dans la LNH 2003 par les Predators de Nashville. Il part en Amérique du Nord un an plus tard après avoir été sélectionné en cinquante deuxième position de la sélection européenne de la Ligue canadienne de hockey par les Rockets de Kelowna. L'équipe remporte la Coupe Ed Chynoweth 2005. Il passe professionnel en 2006 avec l'Ilves Tampere dans la SM-liiga. En cours de saison, il rejoint le HC Vsetín dans le Extraliga tchèque. Il commence la saison suivante avec le HC Oceláři Třinec dans le même championnat mais après une partie il intègre l'effectif du HK Homiel dans l'Ekstraliga. En 2008, le Dinamo Riga est créé et intègre une nouvelle compétition en Eurasie la Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga (KHL). L'équipe lettone recrute de nombreux internationaux dont Dārziņš. En , il est le meilleur pointeur de son équipe lorsqu'il est choisi pour participer au troisième Match des étoiles de la ligue avec l'équipe Iachine représentant la conférence Ouest.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Lettonie au niveau international.

Il est choisi comme porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022.

Trophées et honneurs personnels 
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2011 : participe avec la Conférence Ouest au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002 || Lukko Rauma|| Jr. B SM-sarja || 7|| 4|| 1|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || Lukko Rauma || Jr. A SM-liiga || 5|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Lukko Rauma || Jr. B SM-sarja || 13|| 10|| 10|| 20|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Lukko Rauma || Jr. A SM-liiga || 13|| 6|| 4|| 10|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Lukko Rauma || Jr. A SM-liiga || 35|| 17|| 8|| 25|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 53|| 19|| 15|| 34|| 38|| 24|| 7|| 7|| 14|| 10
|-
| 2005-2006|| Rockets de Kelowna|| LHOu|| 47|| 13|| 20|| 33|| 26|| 6|| 5|| 1|| 6|| 2
|-
| 2006-2007|| Ilves Tampere|| SM-liiga|| 13|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Vsetín|| Extraliga|| 13|| 3|| 0|| 3|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Oceláři Třinec|| Extraliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Homiel|| Ekstraliga|| 32|| 17|| 17|| 34|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Dinamo Riga|| KHL|| 56|| 8|| 9|| 17|| 56|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010 || Dinamo Riga||  KHL|| 54|| 14|| 17|| 31|| 30|| 9|| 2|| 2|| 4|| 12
|-
| 2010-2011|| Dinamo Riga || KHL || 45|| 21|| 23|| 44|| 70|| 11|| 5|| 5|| 10|| 2
|-
| 2011-2012|| Ak Bars Kazan || KHL || 15|| 2|| 5|| 7|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Ak Bars Kazan || KHL || 28|| 4|| 8|| 12|| 6|| 9|| 4|| 0|| 4|| 4 
|-
| 2013-2014 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 19|| 3|| 3|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Dinamo Riga || KHL || 10|| 2|| 4|| 6|| 8|| 7|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2014-2015 || Dinamo Riga || KHL || 56|| 13|| 19|| 32|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Dinamo Riga || KHL||59 ||10 ||18 ||28 ||18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| Dinamo Riga || KHL||56 || 11 || 18 || 29 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Dinamo Riga || KHL|| 24|| 5|| 13|| 18|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Dinamo Riga || KHL|| 62|| 18|| 26|| 44|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Dinamo Riga || KHL|| 54|| 11|| 21|| 32|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Dinamo Riga || KHL|| 41|| 7|| 16|| 23|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 36|| 3|| 15|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2002 ||align="left"|Championnat du monde -18 ans || 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| -2|| align="left"| Quatrième place de la division 1
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| +3|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe B
|-
| 2003 ||align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -1|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2004 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 6|| 4|| 10|| 6|| +7|| align="left"| Quatrième place de la division 1, groupe A
|-
| 2005 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 6|| 4|| 10|| 6|| +7|| align="left"|  Médaille d'or de la division 1, groupe B
|-
| 2006 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 0|| 2|| 6|| +2||align="left"| Dixième place
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 3|| 2|| 5|| 2|| 0||align="left"| Treizième place
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 2|| 1|| 3|| 16|| +1||align="left"| Onzième place
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 2|| 0|| 2|| 18|| -2||align="left"| Septième place
|-
| 2009 ||align="left"| Qualification Jeux olympiques || 3|| 3|| 1|| 4|| 0|| +4||align="left"| Remporte le groupe F
|-
| 2010 ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 10|| -2||align="left"| Douzième place
|-
| 2010 ||align="left"| Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 0|| -4||align="left"| Onzième place
|-
| 2011 ||align="left"| Championnat du monde || 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| -2||align="left"| Treizième place
|-
| 2013 ||  align="left"| Qualification olympique || 3|| 3|| 2|| 5|| 0|| +3|| align="left"| Remporte le groupe E
|-
| 2013 ||align="left"| Championnat du monde || 7|| 5|| 1|| 6|| 2|| +2||align="left"| Onzième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 5|| 4|| 1|| 5|| 2|| 0|| align="left"| Huitième place
|-
| 2015 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 3 || 7 || 10 || 2 || +2||align="left"| Treizième place
|-
| 2017 ||  align="left"| Qualification olympique || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || +2|| align="left"| Deuxième du groupe E
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 3 || 3 || 6 || 4 || -4||align="left"| Dixième place
|-
| 2021 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 2 || 2 || 4 || 2 || +3 ||align="left"| Onzième place

Références 

Naissance le 28 janvier 1985
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur du Dinamo Riga
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Porte-drapeau olympique de la Lettonie
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022